Laura López peut désigner :
 Laura López Valle (née en 1988), nageuse synchronisée espagnole ;
 Laura López Ventosa (née en 1988), joueuse espagnole de water-polo.